Гран-при Франции 2022 года (официально ) — двенадцатый этап чемпионата мира Формулы-1 2022 года. Прошёл 22—24 июля на трассе Поль Рикар в Ле-Кастелле. Это был 90-й Гран-при Франции в истории, 62-й в рамках чемпионатов мира Формулы-1 и 18-й на трассе Поль Рикар.
 
Шарль Леклер выиграл свой 16-й поул в карьере.
 
В гонке победил Макс Ферстаппен из команды Red Bull, вторым финишировал Льюис Хэмилтон из Mercedes, третьим — Джордж Расселл из Mercedes.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +30 °C, трасса +56…53 °C

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|107 % от времени лидера первой сессии: 1:38,148
|-
!colspan="8"|Источник:
|}

Комментарии

Гонка 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +30 °C, трасса +54…55 °C

|-
!colspan="13"|Быстрый круг:  Карлос Сайнс (мл.) ( Ferrari) — 1:35,781, поставлен на 51 круге
|-
!colspan="13"|Источник:
|}

Комментарии

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 Гонка на официальном сайте чемпионата мира
 

 

Спорт во Франции в 2022 году
Гран-при Франции